TNE steht für:
 Flughafen Neu-Tanegashima (IATA-Code), Flughafen von Nakatane auf der Insel Tanegashima in Japan, Präfektur Kagoshima
 Bahnhof Neuenbürg (Württ) (DS100-Code), Bahnhof von Neuenbürg
 Taxis Aéreos del Noroeste (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

tne steht für:
 Kallahan-Tinoc (ISO-639-3-Code), eine der Philippinischen Sprachen auf Nord-Luzon

Abkürzung